«Fentix cube» (Кубик Фентикса) — автор розробки, британець Ендрю Фентем, створив кубик Фентикса, що світиться. Кубик сполучає в собі властивості кубика Рубика й гри Pacman. Автор розробки позиціює його як розважальну платформу, тому що всі його шість граней являють собою сенсорні панелі, які здатні реагувати на кілька одночасних натискань.

Усередині в кубика розміщаються світлодіоди, акумулятор і датчики повороту й нахилу пристрою. За словами творця, куб, що світиться, може бути використаний навіть для керування музичними пристроями й комп'ютерними програмами.

На створення такої гібридної іграшки в британця пішло біля місяця.

Посилання 
 Fentix Cube: If Rubik was smarter, had multi-touch 
 Кубик Фентикса (Fentix cube) или электронный кубик Рубика

Головоломки